Okręty US Navy o nazwie USS "Biddle", których patronem był Nicholas Biddle:
 Pierwszy "Biddle" (TB-26) był torpedowcem będącym w służbie w latach 1901-1919.
 Drugi "Biddle" (DD-151) był niszczycielem, który wszedł do służby w 1918 i był używany do 1945.
 Trzeci "Biddle" (DDG-5) był niszczycielem rakietowym, który wszedł do służby w 1962 i został przemianowany na "Claude V. Ricketts" w 1964.
 Czwarty "Biddle" (CG-34) był krążownikiem rakietowym, który był w służbie w latach 1967-1993.

 Zobacz też "William P. Biddle" (APA-8) – transportowiec będący w służbie w latach 1941-1946

Biddle